A estrada municipal 517 (M517) é uma estrada que liga a  N 206  à  N 103  no concelho de Bragança.

Circuito:

Estradas municipais de Bragança (Portugal)